Абала́ково — посёлок в Енисейском районе Красноярского края России. Образует сельское поселение Железнодорожный сельсовет. 

В посёлке находится железнодорожная станция Абалаково.

История  
Посёлок основывается и начинает строится при железнодорожной станции комсомольцами в 1972 году. Первоначально получил название Комсомольский. Позже дано современное название Абалаково (от села находящегося поблизости).

Инфраструктура
Восьмилетняя школа ст. Абалаково основана в октябре 1972 году. Здание — деревянное одноэтажное. Кроме учебных кабинетов имеются мастерская, спортзал, столовая, библиотека.
Имеется дом культуры, больница. 
Население работает в сфере торговли и бюджета.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Енисейского района